Кельдыш — название населённых пунктов.

Россия 
 Кельдыш — деревня в Красногорском районе Удмуртии.
 Кельдыш — деревня в Шарканском районе Удмуртии.